Fernando de la Cuadra Irízar (Utrera, Sevilla, 7 de diciembre de 1904 - 1990, Jerez de la Frontera, España †) fue un arquitecto Español del siglo XX.

Biografía 
Tras trasladarse a los 8 años a Madrid, cursa notablemente la carrera de arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid y recibiendo el Premio Fin de Carrera Álvarez Bouquel en 1928. Tras esto, participa en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. En 1938 proyecta el barrio para la Sociedad de Construcciones Electro-Mecánicas en Córdoba. Después se afinca en Jerez de la Frontera tras contraer nupcias con Dolores Durán González. Allí, bajo el régimen Franquista, con su papel de arquitecto del Ministerio de la Vivienda, se convierte en el arquitecto municipal de la villa, llevando a cabo diversos proyectos para el desarrollo arquitectónico de Jerez durante la mitad central del siglo XX. Mantiene su actividad hasta su jubilación en 1971.

Obras más destacadas 
 Hotel los Cisnes, 1938, Jerez
 Grupo Escolar Franco, 1940, Jerez
 Barriada de la Plata, 1942, Jerez
 Monumento al aviador Juan Manuel Durán González, 1951, Jerez
 Colegio El Pilar, 1957, Jerez
 Parroquia de Fátima, 1966, Jerez
 Cine Riba, 1960, Jerez
 Gran bodega Tío Pepe, 1960, Jerez

Bibliografía 
 https://dbe.rah.es/biografias/43411/fernando-de-la-cuadra-irizar
 https://www.cehj.es/app/download/5886448/3-7.pdf
 https://www.lavozdigital.es/cadiz/20081220/jerez/cuadra-familia-arquitectos-20081220.html

Enlaces externos 
 https://www.lavozdelsur.es/cultura/el-jerez-de-la-cuadra-en-un-vistazo_23361_102.html

Arquitectura de Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Arquitectos de España del siglo XX